Horvátország
Orbanići falu Marčana községben, Isztria megyében
Orbanići falu Žminj községben, Isztria megyében